Samuele steht für
 Samuele (Vorname), männlicher Vorname
 11622 Samuele, Asteroid
 San Samuele, Kirche in Venedig
 Teatro San Samuele, Theater in Venedig